Termenul de butină se poate referi la una dintre cele două alchine izomere:
 1-butină (etilacetilenă)
 2-butină (dimetilacetilenă)
Cei doi izomeri sunt denumiți la modul general butine.

Vezi și
 Butenă